

Toponyme

Afrique du Sud 

 Derby est une ville de la Province du Nord-Ouest.

Australie 

 Derby est une ville d'Australie-Occidentale.

Canada 

 Derby est une paroisse canadienne du Nouveau-Brunswick.
 Derby est une communauté de l'Île-du-Prince-Édouard.

États-Unis 

 Derby est une ville du Colorado.
 Derby est une ville du Connecticut.
 Derby est une ville d'Iowa.
 Derby est une ville du Kansas.
 Derby est une ville de l'État de New York.
 Derby est une ville du Vermont.

Italie 

 Derby est un hameau et siège de paroisse de la commune de La Salle, en Vallée d'Aoste.

Royaume-Uni 

 Derby est une ville d'Angleterre, dans le comté de Derbyshire.

Sport 

 Le terme de « derby » désigne une rencontre entre deux villes proches géographiquement.
 Un derby est une course hippique généralement réservée aux chevaux de trois ans :
 Derby Australien
 Derby d'Epsom
Prix du Jockey Club (Derby français)
 Derby Allemand
 Derby Indien
 Derby d'Irlande
 Derby du Kentucky
 Derby de Nouvelle-Zélande
 Derby du Queensland
 Derby du Victoria
 Derby WATC
 Traber Derby (trot)
 Grand Derby finlandais (trot, parfois appelé Derby des 4 ans)
 Derby de trot norvégien (trot, également réservé aux 4 ans)
 Derby italien du trot (trot)
 Demolition derby est une course automobile.
 Roller derby est une course de contact sur piste se pratiquant en patin à roulettes. 
 Derby County Football Club est un club de football anglais.
 Derby County Baseball Club est un club de baseball anglais.

Patronyme 
 Comte de Derby, titre de noblesse anglais.
 Lord Derby (1799-1869) est un homme politique britannique.
 Pat Derby (1942-2013), dresseuse d'animaux pour la télévision américaine.

Informatique 

Apache Derby est un système de gestion de base de données écrit en java.

Divers 

 Derby est une forme particulière de crosse de canne (dite également « crosse béquille »), plus horizontale et moins recourbée, prolongée d'une sorte de bec, permettant de mieux reposer l'avant bras ou le poignet, à l'arrêt.
 le Derby est un type de chaussure.
 Derby est un ancien constructeur automobile français ayant existé de 1926 à 1936.
 Derby est un jeu de société de Dirk Henn.
 Derby est un film TV réalisé en 1995 par Bob Clark.
 Derby est un fromage anglais.
 Le derby est un type de jeu de lumières utilisé en discothèque/disco-mobile.
 Derby est un groupe de rock électronique français.
 Le Derby est un cocktail à base de gin, de feuilles de menthe et de bitter à la pêche.
 Le Rafael Derby est un missile air-air israélien.

Zoologie 

L'Éland de Derby est la plus grande antilope du monde.
Homonymie de localités aux États-Unis